Quinze navires de la marine de guerre britannique ont porté le nom de HMS Tiger (tigre en anglais) et plusieurs autres navires ont été provisoirement nommés HMS Tiger à un moment de leur construction :
Le  est un navire portant 22 canons construit en 1546, refondu en 1570 et utilisé en tant que batterie flottante après 1600. Il est déclassé en 1605. 
Le  est un navire d'exploration envoyé dans l'Arctique en 1613.
Le  est un navire portant 32 canons lancé en 1647, refondu en 1681, 1701, 1705 et 1721, il fait naufrage en 1742.
Un vaisseau de ligne de  rang portant 50 canons est nommé HMS Tiger puis renommé  peu avant son lancement en 1743. Il fait naufrage en 1760.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 60 canons lancé en 1747. Il est transformé en ponton en 1761 et vendu à Bombay en 1765.
Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang. Initialement espagnol sous le nom de Tigre, il est capturé en 1762 et vendu en 1784.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang lancé en 1764 puis capturé par les français la même année. Il est repris en 1782 et renommé HMS Tiger, puis vendu en 1784.
Le , un navire de  rang portant 50 canons appelé HMS Tigre pendant sa construction et renommé avant son lancement en 1802.
Le  est un hoy portant 4 canons acheté en 1794 et vendu en 1798.
Le Tigre est un vaisseau de second rang portant 80 canons lancé pour la marine française en 1793. Capturé par les Anglais en 1795, il est renommé HMS Tigre. Il est détruit en 1817.
Le  est un brick portant 12 canons en service entre 1808 et 1812.
Le  est un sloop à vapeur lancé en 1849, reclassifié en frégate en 1852 et capturé par les russes en 1854. Il est alors renommé Tigr.
Le  est un destroyer de classe C lancé en 1900. Il coule en 1908 à la suite d'une collision avec le croiseur .
Le  est un croiseur de bataille lancé en 1913 et démoli en 1932.
HMS Tiger aurait dû être le nom d'un croiseur léger de classe Minotaur. Commandé sous ce nom en 1942, il est renommé HMS Bellerophon la même année. Renommé HMS Blake en 1944, il redevient HMS Bellerophon en 1945 et est finalement annulé en 1946.
Un autre croiseur de classe Minotaur, initialement commandé sous le nom de HMS Blake est renommé HMS Tiger en 1944 puis redevient HMS Blake en 1945. D'abord suspendu en 1646, sa construction reprend et il est lancé en 1961 en tant qu'.
Le  est un troisième croiseur de classe Minotaur, initialement nommé HMS Bellerophon. Il est renommé HMS Tiger en 1945 et lancé la même année. Abandonné en 1946, il est réarmé en 1959 comme tête de ligne de la classe de croiseurs lance-missile Tiger. Il est démoli en 1986.

Références 

Tiger